La saison 1990-1991 est la onzième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Greyhounds de Sault Ste. Marie remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Generals d'Oshawa.

Saison régulière 
Ajout avant le début de la saison régulière des Compuware Ambassadors de Détroit qui deviennent la seizième franchise active de la ligue. Ces derniers rejoignent alors la division Emms. La LHO en profite pour resituer ses divisions; ainsi les Centennials de North Bay et les Wolves de Sudbury passent à la division Leylen tandis que les Dukes de Hamilton rejoignent la division Emms.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1990
Hockey sur glace en 1991
Saison de la LHO